Bunker (verdedigingswerk), een militair verdedigingswerk
 Bunker (Balthazar)
 Bunker (golf), een met zand gevulde hindernis in de golfsport
 Bunker (schip), de brandstofopslagruimte op een schip
 Bunker (televisiefilm), een Belgische tv-film uit 1991

Plaatsen 
Bunker (Missouri), een plaats in de Verenigde Staten

Overig 
 De Bunker (Eindhoven), een Nederlands studentencentrum
 De Bunker (rechtbank), een zwaarbeveiligde rechtbank in Amsterdam